Bieg na dystansie 3000 metrów kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw Europy w Pradze. Odbył się od razu bieg finałowy 29 sierpnia 1978 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Związku Radzieckiego Swietłana Ulmasowa. W rywalizacji wzięło udział dwadzieścia sześć zawodniczek z czternastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Bieg na 3000 metrów kobiet